Ottiene il suo best ranking in singolare il 30 novembre 2009 raggiungendo la 277ª posizione del ranking ATP. Centra il suo primo successo nel circuito futures il 2 luglio 2006 sconfiggendo nella finale del Germany F6 2009 a Römerberg il connazionale Kevin Deden con il punteggio di 6-2, 6-1.

Singolare

Vittorie (0)

Sconfitte in finale

Doppio

Vittorie (0)

Sconfitte in finale

Collegamenti esterni